Jacques Saint-Rémy est un sportif français pratiquant le tir dans la discipline du skeet olympique.

Il fut déclaré premier champion d'Europe français de cette discipline en 1954, lors de sa première introduction aux championnats d'Europe, à Paris ( de l'épreuve Pierre Ribes), ainsi que champion d'Europe par équipes en 1956, à San Sebastián.

Tireur sportif français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)